Asteriti ist der Familienname folgender Personen:

 Sergio Asteriti (* 1930), italienischer Zeichner
 Franco Asteriti, italienischer Zeichner und Autor